Línea 409 puede referirse a:

 Línea 409 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 409 de autobuses de Santiago.
 Línea 409 de autobuses de Lima.